Симановская — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Симановская, Варвара Николаевна (в браке Половцова; 1877—1936) — первый русский философ-спинозист.
 Симановская, Вера Александровна (род. 1997) — российская футболистка, полузащитник ЦСКА.
 Симановская, Марина Игоревна (1978—2002) — российская хип-хоп-исполнительница и автор песен, обладательница премии «Золотой граммофон-2001».